Самородная платина, поликсен — минерал класса самородных элементов. Встречается в виде мелких зёрен и самородков, реже кристаллов. Крупнейшие месторождения в ЮАР, России, США.

Свойства 
Встречается в виде мелких конкреций или сталактитовых форм, в разрезе имеющих радиально-лучистое строение. Образует отдельные зёрна и самородки, иногда также мелкие кубические кристаллы. Может быть химически почти чистой или содержать примеси железа, меди, никеля, родия, палладия и пр. Внешне похожа на самородное железо или самородное серебро.

Цвет от серебристо-белого до тёмно-серого, блеск металлический. Твёрдость по шкале Мооса 4-4,5. Плотность 14000-19000 кг/м3. Цвет черты белый. Сингония кубическая. Спайность обычно отсутствует. Излом крючковатый.

Месторождения 
Самородная платина встречается, как правило, в магматических месторождениях. Впервые была найдена в Колумбии и в 1735 году привезена в Европу. В России самородная платина была впервые обнаружена в 1819 году на Урале, в составе золотоносных россыпей; самостоятельные платиноносные россыпи были открыты в 1822 году. Крупнейший самородок, весом 7860,5 г, был найден в 1904 году на Исовском прииске. Ныне этот самородок, известный как «Уральский гигант», хранится в Алмазном фонде Российской Федерации. За пределами России крупнейшие месторождения платины находятся в ЮАР, США, Зимбабве, Китае.

Значение 
Самородная платина — главный источник получения металлов платиновой группы. Отдельные кристаллы и самородки представляют интерес для коллекционеров.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Самородные элементы
Платина